Pingfu bezeichnet:

 Pingfu (Shangsi) (平福乡), Gemeinde im Kreis Shangsi im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Pingfu (Teng) (平福乡), Gemeinde im Kreis Teng im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China